Про́хоров — русская фамилия, образованная от имени Прохор (женская форма — ), а также топоним.

 Прохоровы — династия русских промышленников, владевшая Трёхгорной мануфактурой в 1799—1918 годах.

Прохоров

А 
 
 Прохоров, Алексей Николаевич (1923—2002) — генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза.
 Прохоров, Амвросий Павлович (1850—1924) — купец, потомственный почётный гражданин города Белёва.
 
 Прохоров, Андрей Владимирович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Прохоров, Арсений Иосифович (1894—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Б 
 Прохоров, Борис Борисович (1936—2015) — советский и российский географ, директор Института экологии человека РАЕН.

В 
 
 Прохоров, Валентин Андреевич (1924—1983) — воронежский топонимист, радиожурналист.
 
 
 Прохоров, Вениамин Алексеевич (род. 1955) — российский актёр.
 
 Прохоров, Виталий Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.

Г 
 Прохоров, Гелиан Михайлович (1936—2017) — российский литературовед, филолог, православный писатель-богослов.
 Прохоров, Георгий Михайлович (1934—1997) — ученый в области химии нефти и торфа, доктор химических наук.

Д 
 Прохоров, Дмитрий Дмитриевич (1827—1881) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.

Е

З 
 Прохоров, Зинон Филиппович (1909—1944) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

И 
 
 Прохоров, Илья Иосифович (1917—1961) — полный кавалер ордена Славы.

К 
 Прохоров, Константин Александрович (1924—2022) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2011).

М 
 
 Прохоров, Максим (род. 1986) — российский и азербайджанский борец

Н 
 Прохоров, Никита Александрович (род. 1991) — российский легкоатлет, паралимпиец.

П 
 Прохоров, Павел Михайлович (1898—1954) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, действительный член Академии артиллерийских наук, кандидат технических наук.
 Пантелеимон (Прохоров) (в миру Пётр Савельевич; 1811—1884) — схимонах, подвижник, основатель Костычевской Смоленской женской общины.

С 
 Прохоров, Семён Маркович (1873—1948) — русский и украинский советский живописец и педагог.

Т

Ф

Х 
 Прохоров, Хрисанф Васильевич (1835—1884) — русский кораблестроитель.

Ю

Я 
 Прохоров Яков Васильевич (1870—1942) — русский и советский композитор и музыкальный этнограф.



Топоним 
 Прохоров — починок в Вохомском районе Костромской области России.
 Прохоров — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

См. также 
  — астероид, открытый Л. В. Журавлёвой в 1973 году.
  — генерализация метрики Леви, предложенная Ю. В. Прохоровым (1956).
 Теорема Прохорова — теорема, названная в честь Ю.В. Прохорова.
 Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН
 Орден Николая Прохорова

Примечания